Івета Бенешова і Барбора Стрицова були чинними чемпіонками, але вирішили того разу не брати участі.
Андреа Главачкова і Луціє Градецька виграли титул, у фіналі перемігши пару Ірина-Камелія Бегу і Моніка Нікулеску з рахунком 6–3, 6–4.

Сіяні пари

Сітка

Посилання 
 Main Draw

2012
BGL Luxembourg Open, парний розряд
2012 у люксембурзькому спорті